Grosbois bezeichnet mehrere Gemeinden in Frankreich:

 Grosbois im Département Doubs
 Grosbois-en-Montagne im Département Côte-d'Or
 Grosbois-lès-Tichey im Département Côte-d'Or

Grosbois ist der Familienname folgender Personen:
 Alain De Grosbois († 2015), kanadischer Musikproduzent

Sonstiges:
 Kloster Grosbois in Charras (Charente)
 Kloster Grosbois in Yerres
 Schloss Grosbois in Boissy-Saint-Léger